

Geografia 
 Francia
 Sedan – comune delle Ardenne
 Stati Uniti d'America
 Sedan – città della Contea di Chautauqua, Kansas
 Sedan – città della Contea di Pope, Minnesota

Altro 
 Sedan – berlina